Museum im Schlossturm steht für
Museum im Schlossturm (Diepholz)
Museum im Schlossturm (Delitzsch)
Schifffahrtsmuseum im Schlossturm, Düsseldorf.